Фарладаны () — село в Каушанском районе Молдавии. Является административным центром коммуны Фарладаны, включающей также село Новые Фарладаны.

История 
Название — турецкого происхождения.

География 
Фарладаны находятся в 30 км от Каушеня и 15 км от Бендер. В селе проживают около 5—6 тыс. человек. Работают лицей, гимназия, пункт медицинской помощи, почтовое отделение и т. п.

Село расположено на высоте 73 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Фырлэдень проживает 4515 человек (2187 мужчин, 2328 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Каушанского района